Blancheur, caractéristique de ce qui est blanc
 Blancheur, machine utilisée dans l'agro-alimentaire
 Jean Blancheur, acteur français.